włościanie – chłopi
 Włościanie – dawna część wsi Rakowo w województwie mazowieckim, w powiecie płockim, w gminie Wyszogród